Carraspic ciliat, (Iberis ciliata)
 Carraspic comú, (Iberis saxatilis) 
 Carraspic espatulat, (Iberis spatulatha)
 Carraspic sempreverd (Iberis sempervirens)
 Carraspic umbel·lat, (Iberis umbellata)